Boek van de kinderlijke gehoorzaamheid
 Dongwei Xiaojingdi, de enige keizer van de Oostelijke Wei-dynastie